Ке́ндалл () — англомовне прізвище, може походити від одного з двох загальноприйнятих джерел. Перше — від назви ринкового містечка  у Камбрії. Найдавніша зафіксована форма назви цього міста — у 1095 році — Kircabikendala, буквально «Church by Kent dale». Інше походження — як англіфіковане ім'я середньоваллійською Kyndelw (Кіндельви) або Kyndelw  особового імені Cynddelw Brydydd Mawr (Kyndelw Brydyt Maur) видатного уельського поета XII століття.

Зустрічаються такі варіанти написання: Kendall, Kendl, або Kendal (також пишуться як Kendell, Kendoll, Kendel, Kendle, Kindell, Kindel, або Kindle).

Відомі носії прізвища:
  (;  1944) — англійський музикант, відомий як соло-гітарист гурту Bee Gees (1971—1980, 1987—2001).
  (;  1967) — новозеландська яхтсменка, олімпійська чемпіонка (1992).
 Вільям Кендалл (; 1869—1938) — американський художник і скульптор.
 Генрі Кендалл:
 Генрі Кларенс Кендалл (; 1839—1882) — австралійський поет.
 Генрі Кендалл (; 1926—1999) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1990).
 Говард Кендалл (;  1946) — англійський футболіст, півзахисник, по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Едуард Кендалл (; 1886—1972) — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1950).
 Кей Кендалл (; 1926—1959) — британська акторка.
 Ліз Кендалл (;  1971) — британський політик-лейборист.
  (; 1907—1983) — англійський статистик.
 Раймонд Кендалл (;  1933) — британський правоохоронець, генеральний секретар Інтерполу (1985—2000).

Див. також 
 Кендалл (ім'я)

Примітки